Plaats in Indonesië
Gadu (Gunungwungkal), in het onderdistrict Gunungwungkal in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
Gadu (Sambong), in het onderdistrict Sambong in het regentschap Blora in de provincie Midden-Java

Software
GNU Gadu